Verkehrspolizei bezeichnet:
 allgemein eine besondere Einheit oder Abteilung einer Polizeibehörde, welche für die Überwachung und Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs und der geltenden Verkehrsregeln zuständig ist

 Verkehrspolizei (Deutschland)
 Verkehrspolizeidienst Litauens
 in der Schweiz eine Abteilung der Kantonspolizei, siehe Kantonspolizei#Verkehrspolizei
 Policía Trafico, die Verkehrspolizei Spaniens